Детали:

 «Детали» — ток-шоу, выходившее на телеканале СТС (2002—2007).
 «Детали» — фильм режиссёра Джейкоба Аарона Эстеса.

См. также 
 Деталь (значения)